

Біла Перша — село в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Біла Перша — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства